Ivar Aasen, Noors taalkundige en de samensteller van de tweede Noorse schrijftaal, het Landsmål
 John Aasen, Amerikaans acteur

Zie ook 
 Ås
 Asen
 Åsen